O Colégio Militar de Juiz de Fora é uma instituição militar de ensino de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Colégio é uma unidade acadêmica do Exército Brasileiro e é subordinado à Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial.

Ligações externas 
 

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Juiz de Fora
Instituições de ensino fundamental de Minas Gerais
Instituições de ensino médio de Minas Gerais
Educação em Juiz de Fora